Ива́н Васи́льевич Одо́евский ( — ) — князь, действительный тайный советник, президент Вотчинной коллегии (1741—1744).

Из княжеского рода Одоевских, который считался во времена местничества одним из самых высокородных. Единственный сын князя Василия Юрьевича Одоевского, заведовавшего при Петре I Оружейной палатой, и княжны Марии Алексеевны, урожденной Лыковой-Оболенской. Внук боярина Ю. М. Одоевского.

Биография 
В 1732 году камер-юнкер, назначен советником Вотчинной коллегии.

Взлёт карьеры пришёлся на короткое правление Анны Леопольдовны, которая была в приятельских отношениях с его сестрой Софией. В 1733 году произведён в статские советники. 11 сентября 1740 года назначен вице-президентом Вотчинной коллегии. 21 января 1741 года назначен президентом Вотчинной коллегии, а позже произведён в действительные статские советники. В том же году двор отметил свадьбу Софии Одоевской с камергером Лилиенфельдом.

По Лопухинскому делу супруги Лилиенфельд были сосланы на поселение в Томск, однако сам Иван Васильевич не пострадал благодаря влиянию своей матери, старой княгини Одоевской, которая заведовала туалетами Елизаветы Петровны и допускалась чесать ей пятки перед сном.

25 июля 1744 года произведён в тайные советники и в том же году назначен в присутствие в Московскую сенатскую контору. 19 сентября 1746 году назначен в сенат. По свидетельству С. А. Порошина, Одоевский, играя в карты с А. Г. Разумовским, наживался на его беспечной расточительности: "за князем Иваном Васильевичем один раз подметили, что тысячи полторы в шляпе перетаскал и в сенях отдавал слуге своему".

30 августа 1757 года произведён в действительные тайные советники, 16 февраля 1761 года "уволен в Москву для лечения". В августе 1762 года возглавлял делегацию сенаторов, которая присутствовала на коронации Екатерины II. Если верить памфлету князя М. М. Щербатова, Одоевский разорился и последние годы провёл в нужде:

Семья 
Женат дважды:

 Прасковья Ивановна (1710—1758), старшая дочь графа Ивана Петровича Толстого и княжны Прасковьи Ивановны урождённой Троекуровой. Погребена на старом кладбище Александро-Невской лавры.
 княгиня Евдокия Михайловна Волконская, ур. Самарина (1713—1774), могила в Донском монастыре.

Все дети, очевидно, от первого брака:
 Мария (1736—1787), жена директора Академии художеств А. О. Закревского
 Александр (1738—1797), сенатор; женат на Марии Фёдоровне Вадковской, дочери генерал-аншефа Ф. И. Вадковского
 Николай (1739—1798), масон, полковник, женат на дочери грузинского царевича Бакара Елизавете Александровне Грузинской
 Иван (1742—1806), генерал-поручик; женат на дочери И. И. Измайлова Анастасии Ивановне Измайловой
 Сергей (1743—1811), полковник, дед писателей Александра и Владимира Одоевских
 Варвара (?—1788), жена князя Д. Ю. Трубецкого, их правнук — Лев Толстой
 Наталья, жена графа А. Ф. Апраксина, у них сын Иван
 Анна (?—1762), вторая жена генерал-фельдмаршала графа П. И. Шувалова.
 Алексей

Примечания

Источники 
 Одоевский, князь Иван Васильевич  // Русский биографический словарь: В 25 т. / под наблюдением А. А. Половцова. 1896—1918.
 Сост. Г. А. Власьев. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. СПб. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 1. Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг. 1906 г. Одоевский Иван Васильевич.стр. 92-93.

Одоевские
Действительные тайные советники
Камер-юнкеры (Российская империя)
Президенты коллегий Российской империи
Сенаторы Российской империи